Mueang Sukhothai (în ) este un district (Amphoe) din provincia Sukhothai, Thailanda, cu o populație de 106.397 de locuitori și o suprafață de 581,5 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 10 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 98 de sate (muban).

Referințe 

Amphoe în provincia Sukhothai